{{Útvonaldiagram|villamos|1M|

{{BS4|exCONTg@Gq|eKRZ|eKRZ|exSTRgq||[[28-as villamos (Budapest)|28-as]] és 62-es villamos}}

}}
A budapesti 1M jelzésű villamos a Népliget és a Bécsi út / Vörösvári út között közlekedik a Hungária körgyűrűn 2020 novemberétől. A viszonylatot a Budapesti Közlekedési Zrt. közlekedteti. Az M3-as metróvonal középső szakaszának átépítése miatt indult alternatív utazási irányokat megcélzó metrópótló viszonylatként.

 Története 

2020. november 9-én indult, kizárólag munkanapi csúcsidőben közlekedik. 2000 és 2015 között ugyanezen az útvonalon 1A jelzéssel közlekedett villamosjárat.

 Útvonala 

 Megállóhelyei Az átszállási kapcsolatok között az azonos útvonalon közlekedő 1-es villamos nincsen feltüntetve.''

! Perc (↓)
!Megállóhely
! Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
|Bécsi út / Vörösvári útvégállomás
|31
|align=left|
|-
|2
|Óbudai rendelőintézet
|29
|align=left|
|-
|3
|Flórián tér
|28
|align=left|
|-
|4
|Szentlélek tér H
|26
|align=left|
|-
|6
|Népfürdő utca / Árpád híd
|24
|align=left|
|-
|8
|Göncz Árpád városközpont M
|23
|align=left|
|-
|10
|Honvédkórház
|21
|align=left|
|-
|11
|Lehel utca / Róbert Károly körút
|20
|align=left|
|-
|13
|Vágány utca  / Róbert Károly körút
|18
|align=left|
|-
|14
|Kacsóh Pongrác út
|17
|align=left|
|-
|16
|Erzsébet királyné útja, aluljáró
|16
|align=left|
|-
|17
|Ajtósi Dürer sor
|14
|align=left|
|-
|18
|Zugló vasútállomás
|13
|align=left|
|-
|20
|Egressy út / Hungária körút
|11
|align=left|
|-
|22
|Puskás Ferenc Stadion M
|9
|align=left|
|-
|23
|Hős utca
|7
|
|-
|25
|Hidegkuti Nándor Stadion
|5
|align=left| 
|-
|27
|
|3
|align=left|
|-
|29
|Vajda Péter utca
|1
|align=left|
|-
|31
|Népliget Mvégállomás
|0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 

Budapest villamosvonalai
Budapest III. kerületének közlekedése
Budapest VIII. kerületének közlekedése
Budapest X. kerületének közlekedése
Budapest XIII. kerületének közlekedése
Budapest XIV. kerületének közlekedése